Flin Flon Airport är en flygplats i provinsen Manitoba i Kanada. Den ligger 20 kilometer sydost om orten Flin Flon och ägs av kommunen City of Flin Flon. Flin Flon Airport ligger 304 meter över havet.

Vid flygplatsen finns en väderstation.

Källor 

Flygplatser i Manitoba